Patientenverfügungsgesetz bezeichnet:
 Patientenverfügungs-Gesetz der Republik Österreich
 Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts, mit dem die Patientenverfügung in Deutschland gesetzlich geregelt wurde